French Leave (livro), escrito por Wodehouse
 French Leave (peça teatral), de Reginald Berkeley 
 French Leave (filme de 1930), produção britânica
 French Leave (filme de 1937), produção britânica